Falsiformicidae — семейство вымерших жалящих перепончатокрылых насекомых из надсемейства Chrysidoidea (Hymenoptera).

Описание 
Мелки ископаемые осы, длина тела 3 мм (, ) или 4 мм (). Два вида найдены в таймырском янтаре (85 млн лет, Таймыр, Россия). Ещё один вид обнаружен в бирманском янтаре (99 млн лет, Мьянма, Юго-Восточная Азия).

Классификация 
В семейство включают 3 вымерших монотипических рода из мелового периода. Впервые семейство было выделено в 1975 году и включало только один род . Род  ранее включали в семейство ос Sphecidae, а  из-за плохой сохранности приписали к муравьям.

 † Род 
 † B. rossi (Бирманский янтарь, Мьянма)
 † Род 
 † F. cretacea (Таймыр, Россия)
 † Род 
 † T. pristinus (Таймыр, Россия)

Примечания

Литература 
 
 Brothers D. J. 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysisoidea, Vespoidea, and Apoidea). Zoologica Scripta 28: 233—249.
 Laurie Burnham, 1978. Survey of Social Insects in the Fossil Record. Psyche, vol. 85, no 1, 1978, p. 85—133 ()
 Pilgrim E., von Dohlen C., & Pitts J. 2008. Molecular phylogenetics of Vespoidea indicate paraphyly of the superfamily and novel relationships of its component families and subfamilies. Zoologica Scripta 37(5): 539—560. .

Вымершие осы
†
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным